En France, les élections législatives de 2012 se déroulent les 10 et . En Seine-Saint-Denis, douze députés sont à élire dans le cadre de douze circonscriptions, soit une de moins que lors des législatures précédentes, en raison du redécoupage électoral.

Élus

Rappel des résultats départementaux des élections de 2007

Impact du redécoupage territorial 

Lors du redécoupage territorial opéré en 2010, le nombre de circonscriptions électorales de la Seine-Saint-Denis a été ramené de treize à douze, en raison de la sur-représentation démographique du département. Les 1, 2, 8 et  n'ont pas été affectées par ce découpage. En revanche, la 3 a été démantelée et son territoire a été réparti entre les 4, 5 et 6. Les limites des 6, 7 et 9 ont été redéfinies. La 13 a pris le nom de .

Résultats

Résultats à l'échelle du département

Résultats par circonscription

Première circonscription de la Seine-Saint-Denis 

Député sortant : Bruno Le Roux (PS)

Deuxième circonscription de la Seine-Saint-Denis 

Député sortant : Patrick Braouezec (FASE)

Troisième circonscription de la Seine-Saint-Denis 

Député sortant : Daniel Goldberg (PS)

La troisième circonscription correspond à l'ancienne treizième circonscription de la Seine-Saint-Denis.

Quatrième circonscription de la Seine-Saint-Denis 

Députée sortante : Marie-George Buffet (PCF)

Cinquième circonscription de la Seine-Saint-Denis 

Député sortant : Jean-Christophe Lagarde (NC)

Sixième circonscription de la Seine-Saint-Denis 

Député sortant : Claude Bartolone (PS)

Septième circonscription de la Seine-Saint-Denis 

Député sortant : Jean-Pierre Brard (CAP)

Huitième circonscription de la Seine-Saint-Denis 
 Député sortant : Patrice Calméjane (UMP)

Neuvième circonscription de la Seine-Saint-Denis 
 Députée sortante : Élisabeth Guigou (PS)

Dixième circonscription de la Seine-Saint-Denis 

Député sortant : Gérard Gaudron (UMP)

Onzième circonscription de la Seine-Saint-Denis 
 Député sortant : François Asensi (FASE)

Douzième circonscription de la Seine-Saint-Denis 

Député sortant : Éric Raoult (UMP)

Articles connexes 
 Liste des circonscriptions législatives de la Seine-Saint-Denis
 Liste des députés de la Seine-Saint-Denis
 Élections législatives françaises de 2012
 Élections législatives de 2017 dans la Seine-Saint-Denis

Notes et références 

Seine-Saint-Denis
Politique dans la Seine-Saint-Denis